Cadwork, est un logiciel de conception assisté par ordinateur tridimensionnel, créé en 1980 au Laboratoire Suisse de Recherche Horlogère (LSRH) à Neuchâtel par Y. Depeursinge, chef de projet, M. Bogdanski et M. Belot avec le soutien de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), G. Garcia et W. Voirol. Le premier manuel de référence de la version 1.0 date d’. Développé initialement en FORTRAN IV sur un ordinateur Digital VAX-11/780, avec comme principe de séparer la topologie de la métrique. Ceci permettait de facilement dimensionner et simuler des systèmes.

Dès la reprise des activités du LSRH par le Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM) en 1985, c’est ce dernier qui est devenu propriétaire des droits. Est alors publié le manuel de référence 1.5 en 1986. Comme cette activité ne correspondait plus à la stratégie du CSEM, le code source écrit en FORTRAN IV a été vendu à une société en 1988 (Cadwork informatique). Depuis lors le code source est passé entre les mains de plusieurs sociétés qui ont successivement développé les fonctionnalités du logiciel.

À l'origine, il a été développé pour la mécanique notamment pour l'horlogerie et la microtechnique pour entre autres faciliter le maillage tridimensionnel et de là le calcul de structures par la méthode des éléments finis. Il est, aujourd'hui, utilisé principalement dans les métiers de la construction :

B

 Génie civil
 Charpente
 Topographie
 Route
 Architecture
 Béton armé
 Menuiserie
 Lamellé-collé
 Escalier

Ses modules permettent de faire du dessin (DAO), de la conception (CAO) ou de la fabrication (CFAO).

Les fichiers cadwork portent les extensions suivantes :
 .2d, .2dc : dessins en 2 dimensions ;
 .3d, .3dc : conception en 3D ;
 .2dr : projets routiers ;
 .2dv : éléments paramétrable, variante ;
 .lxz : lexocad (conception en 3D) ;
 .ivx : lexoview (visualiseur Open Inventor).

Ces fichiers peuvent être lus au moyen du logiciel diffusé gratuitement (mais non libre). La version gratuite offre des fonctions de zoom de déplacement et d'impression mais ne permet pas les modifications.

Caractéristiques techniques 
De 1982 à 1996, cadwork fonctionnait uniquement sur les stations de travail Unix, telles que Apollo Computer Aegis Domain/OS, VAX, DEC Alpha et HP-UX. Le programme était écrit en Fortran et compilé en 32 bits ou 64 bits.
En 1993, le noyau a été réécrit en C .
Dès 1996, la version 7 fonctionnait également sur Microsoft Windows NT 3.5
Dès 2001, la version 10 ne fonctionnait plus que sur plateforme Microsoft Windows NT.
Dès 2006, le produit était disponible dans 10 langues (français, allemand, anglais, italien, espagnol, russe, tchèque, roumain, polonais, finlandais).
Dès 2007, visualiseur-traducteur DWG vers 2D, basé sur OpenDWG en licence libre.
Dès 2008, écriture du noyau en C++ avec HOOPS et Qt.
Dès 2014, Compatible avec IFC.
, Certification IFC 2x3 (Import ISO/PAS)

Les modules de la suite cadwork 
 Cadwork 2D : dessin en plan avec information en 3D ;
 Cadwork 3D : construction en bois ;
 Cadwork Route et EasyRoad : tracé routier ;
 Variante : paramétrisation 2D et 3D ;
 Lexoview : visualisation 3D, (open Inventor) ;
 Lexocad : modeleur 3D, éditeur IFC ;
 BauBitCAD : modeleur 3D pour entrepreneurs ;
 GIS Viewer : système d'information géographique ;
 Armature : béton armé.

Notes et références

Annexes 
Industry Foundation Classes

Liens externes 
 Site officiel

Logiciel propriétaire
Logiciel pour Windows
Solution 3D
Logiciel de CAO
Logiciel de DAO
Produit lancé en 1980